DK82 steht für:
 Droga krajowa 82, eine Landesstraße in Polen 

DK-82 steht für:
 Region Midtjylland, ISO-3166-2-Code der dänischen Region

DK82